Rosario Castellanos ist der Name folgender Personen:

* Rosario Castellanos (Schriftstellerin) (1925–1974), mexikanische Schriftstellerin und Dichterin
 Rosario Castellanos (Journalistin) (* 1948), uruguayische Journalistin